Termin -{S57}- ima više značenja.

 S-oznake, S57: Koristiti odgovarajuću ambalažu kako bi se izbeglo zagađivanje prirode
 -{HMAS Oxley (S57)}-, podmornica